Botticino – comune italiano della Lombardia
 Botticino – vino italiano
 Botticino riserva – vino italiano
 Marmo Botticino – qualità di marmo
 Botticino Rugby Union – squadra italiana di rugby a 15